Verdens ende eller ved verdens ende har flere betydninger:
 Ved verdens ende eller bare verdens ende (engelsk (at the) World's End) er et geografisk begreb, som henviser til at verden har en ende (grænse). Folk som har troet på en flad jord troede også på, at man kunne falde udover kanten af verden, når man passerede verdensgrænsen. Se fx Nordisk kosmologi.
 Verdens ende i betydningen verdens undergang (engelsk End of the world). Se verdens undergang.

Kultur

Film 
 Ved verdens ende - dansk kortfilm fra 2000.
 Ved verdens ende - dansk actioneventyr film fra 2009.
 Pirates of the Caribbean: Ved verdens ende - adventure-film fra 2007.
 Byen ved verdens ende - dokumentarfilm fra 2012.
 Ekspeditionen til verdens ende - ekspeditionsfilm fra 2013.
 Rasmus Klump ved verdens ende - dansk tegnefilm.
 Master and Commander - Til verdens ende - film fra 2003.

Tv 
 Fra Vesterbro til verdens ende fra 1997, DR2 TV-serie i 24 afsnit af Carsten Islington.

Litteratur 
 Verdens ende - bog fra 1996 skrevet af Jytte Borberg.
 Verdens ende - skuespil skrevet af Astrid Saalbach bl.a. opført på Husets Teater.
 Ved verdens ende - roman fra 1914 af Jevgenij Zamjatin.
 Særling fra verdens ende - bog fra 2008 (ny udgave i 2016) skevet af Anders Houmøller Thomsen.
 Krigen ved verdens ende - roman af Mario Vargas Llosa.
 Tårnet ved verdens ende - roman fra 1976 af William Heinesen.
 Ulu – Verdens ende - fra 1960 af Jørgen Bitsch.
 Til verdens ende - roman fra 1994 af Benn Q. Holm.
 De gamle Nordbobygder ved Verdens Ende. Skildringer fra grønlands Middelalder - fra 1934 af Poul Nørlund.
 Vinden ved verdens ende - bog af Rune Salvesen.
 Fyrtårnet ved verdens ende (originaltitel Le Phare du bout du monde) - bog af Jules Verne og udgivet af sønnen Michel Verne.
 Rejsen til verdens ende - fra 1936 af Hakon Mielche.
 Hardboiled Wonderland og Verdens ende (originaltitel: Sekai no owari to Hādo-Boirudo Wandārando) fra 2014 af Haruki Murakami.
 Yosoy - Skrækteatret ved verdens ende - fra 2012) af Guðrún Eva Mínervudóttir.
 Jaguaren ved verdens ende - bog fra 1989 af Kåre Bluitgen.

Geografi 
 Verdens Ende (gade i Sønderborg) - dansk gade i Sønderborg.
 Verdens ende (Tjøme) - sydspidsen af den norske ø Tjøme.
 World's End - flertydig

Andet 
 "Rejsen til verdens ende" - sang sunget af Lonnie Devantier og skrevet af Ivan Pedersen og Søren Jacobsen.
 "Til verdens ende" - single af poprockbandet Johnny Deluxe fra 2016.
 Tren del Fin del Mundo (dansk Toget til Verdens Ende) - jernbane i Argentina - se Ushuaia.
 Museo del Fin del Mundo (dansk Museumet for Verdens Ende) - museum i Argentina - se Ushuaia.
 Hvor langt er der til verdens ende? 50 store spørgsmål til professoren - fra 2015 af Lars Henrik Aagaard.

Se også 
 Land's End - flertydig